Rattigan ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jim Rattigan (* 1960), britischer Musiker
 Terence Rattigan (1911–1977), britischer Dramatiker und Drehbuchautor